Parougia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Wolf 1986. Parougia ingår i familjen Dorvilleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Parougia